Mandach ist ein geographischer Name:

 Mandach, Gemeinde im Bezirk Brugg des Kantons Aargau
 Mandach (Ühlingen-Birkendorf), Hof der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Burg Mandach oder Burg Weiler, Burgruine über dem Mettmatal bei Weilerhöfe, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
Burgstelle Mandach bei Regensberg im Kanton Zürich
 Schloss Mandach, ehemaliges Festes Haus bei Bad Zurzach im Bezirk Zurzach, Kanton Aargau

Mandach ist ein Familienname:
 Conrad von Mandach (1870–1951), Schweizer Kunsthistoriker